Sycopsis är ett släkte av trollhassel. Sycopsis ingår i familjen trollhasselfamiljen. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trollhasselfamiljen
Sycopsis